Antikardiolipin-syndromet innebär att man har kardiolipinantikroppar och lupus antikoagulans, både är fosfolipidantikroppar. 10 % av alla med SLE har dessa antikroppar, men även om inte har SLE kan man ha dessa antikroppar. Antikropparna påverkar troligtvis koagulationsfaktorer att koagulera mera. Proppar, brist på blodplättar, spontanabort och graviditetsproblem är vanligare. Kortisol, ASA och ibland kan cellgifter ges.

Blodsjukdomar